Campania puede referirse a:

 Campania, una región de Italia.
 Campania antigua, una antigua región de la península itálica.
 Campania (Australia), una ciudad de Tasmania (Australia).
 Campania (provincia romana), una provincia del Bajo Imperio romano.
 (377) Campania, un asteroide.